David Sassoli (1956-2022) – giornalista, conduttore televisivo e politico italiano
 Dina Sassoli (1920-2008) – attrice teatrale e cinematografica italiana
 Lorenzo Sassoli de Bianchi (1952) – imprenditore e filantropo italiano
 Pietro Sassoli (1898-1946) – compositore e direttore d'orchestra italiano